Зона отчуждения — неоднозначное понятие:

 В землепользовании зона отчуждения — минимальное расстояние от здания или другого строения до улицы, дороги, реки или любого другого объекта, которое считается необходимым для защиты этих объектов друг от друга.
 Зона отчуждения — крупный участок земли, на котором запрещено строительство, несанкционированное пребывание и проведение каких-либо гражданских работ по соображениям безопасности.
 Зоны отчуждения радиационно-опасных объектов:
 Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
 Зоны отчуждения космодромов, для падения отделяемых частей носителей